Ли Джонхва ( ):*  (род. 1949) — южнокорейский муниципальный деятель, глава администрации округа Пукку мегаполиса Тэгу в 2004—2014 годах.
 Ли Джонхва (в англоязычных источниках Jong-Wha Lee; род. 1960) — южнокорейский экономист, профессор экономики Корейского университета.
  (род. 1963) — южнокорейский футболист и футбольный тренер.
 , настоящее имя Ли Джонхва (род. 1994) — южнокорейский рэпер и фотомодель.